Les élections législatives indiennes de 1951-1952 ont lieu du  au . Ce sont les premières élections depuis l'Indépendance de l'Inde. 

Le Congrès remporte une victoire écrasante avec 364 sièges sur 489 et 45 % des suffrages. Jawaharlal Nehru devient ainsi le premier Premier ministre démocratiquement élu du pays. 

La participation s'élève à 45,7 %.

Mode de scrutin 
Le scrutin a lieu au suffrage universel direct et au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans 401 circonscriptions.314 circonscriptions élisent un députés, 86 en élisent deux et une en élit trois.

Résultats

Références 

Inde
Inde
1951-1952
1951 en Inde
1952 en Inde
Politique en octobre 1951
Février 1952